Cafuné (Mauricio de Sousa) — personagem de banda desenhada de Maurício de Sousa
 Cafuné (filme) — filme brasileiro de 2005
 Grooming'' — termo em inglês, utilizado na zoologia, para designar uma espécie de "cafuné" feito entre mamíferos, especialmente os primatas

Desambiguação